Salina — área de produção de sal marinho

Brasil 
Salinas (Minas Gerais) — município
Salinas da Margarida — município do estado da Bahia
Salinópolis — município do estado do Pará
Salinas (Natal) — bairro

Municípios da Espanha 
Salinas (Alicante) — na Comunidade Valenciana
Salinas de Oro — em Navarra
Salinas del Manzano — em Castela-Mancha
Salinas de Pisuerga — em Castela e Leão
Añana — em Álava, antigamente chamado Salinas de Añana
Leintz-Gatzaga — em Guipúscoa, País Basco; em espanhol: Salinas de Léniz
Ses Salines — nas Ilhas Baleares; em espanhol: Las Salinas

México 
Salinas (San Luis Potosí) — cidade
Salinas Victoria — cidade no estado de Nuevo León, México

Outros países 
Salinas (Equador) — município da província de Santa Helena
Salinas (Califórnia) — cidade dos Estados Unidos
Salinas (Porto Rico) — município
Las Salinas (República Dominicana) — cidade
San Juan de Salinas (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos